Millman ist der Familienname folgender Personen:

 Bird Millman (1890–1940), US-amerikanische Hochseiltänzerin 
 Dan Millman (* 1946), US-amerikanischer Trampolin-Weltmeister, Sportlehrer und Autor
 Irving Millman (1923–2012), US-amerikanischer Virologe und Immunologe
 Jack (Maurice) Millman (* 1930), US-amerikanischer Jazz-Musiker (Trompete und Flügelhorn), Arrangeur, Komponist und Musikproduzent
 Jacob Millman (1911–1991), Professor für Elektrotechnik an der Columbia University
 John Millman (* 1989), australischer Tennisspieler
 Lesley Millman Sibner (1934–2013), US-amerikanische Mathematikerin, siehe Lesley Sibner
 Michael Millman († 2014), US-amerikanischer Philanthrop und Aktivist
 Paul Millman, englischer Squashspieler
 Peter Millman (1906–1990), kanadischer Astronom
 Simon Millman (* 1977), australischer Politiker

Millman bezeichnet außerdem:
 (2904) Millman, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Milman